After Hours (englisch „nach Dienstschluss“ bzw. „nach Ladenschluss“) steht für:

 Originaltitel des Spielfilms Die Zeit nach Mitternacht (1985) von Martin Scorsese
 After Hours (Album), Studioalbum (1992) von Gary Moore
 After Hours (Jazzband), deutsche Jazz-, Soul- und Bluesformation

Siehe auch:
 Afterhour, Techno-Veranstaltung
 Afterhours, italienische Rockband